Fabiola est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Fabiola est un prénom féminin.

Sainte chrétienne 
 Fabiola est une sainte chrétienne du .

Arts 
  est un roman anglais de Nicholas Wiseman, publié en 1854, et adapté en film :
 Fabiola est un film italien réalisé par Enrico Guazzoni, sorti en 1918 ; 
 Fabiola est un film italien d'Alessandro Blasetti, sorti en 1949.
 Fabiola est un titre de l'album Tékit izi du groupe antillais Kassav.
Fabiola est le nom d'un groupe de pop-rock belge indépendant.
 2 Fabiola est un groupe de dance belge

Personnalité 
 Fabiola de Mora y Aragón (1928-2014) est une reine des Belges, épouse du roi Baudouin (1930-1993).

Astronomie 
 (1576) Fabiola est un astéroïde.

Homonymie de titre